Boudeuse ou La Boudeuse peut faire référence à :

Général 

 La bouderie, témoignage par une certaine expression du visage l'on est mécontent de quelque chose.

Bateaux 

La Boudeuse est un nom de bateau notamment porté par :
 La Boudeuse, aviso français ;
  La Boudeuse, frégate française ;
 La Boudeuse, goélette française ;
 La Boudeuse, patrouilleur français.

Toponymes 

 , baie papouasienne ;
 , montagne kiribatienne ;
 la caye Boudeuse, île seychelloise ;
 la , bras de mer polynésien.

Autres 

 La boudeuse, type de siège double ;
 , tableau d'Antoine Watteau des années 1710.

Voir aussi 

 
 
 Boudes
 

Nom de bateau de la Marine française